Lever kan syfta på:

 Lever – ett organ hos ryggradsdjur
 Lever (livsmedel) – lever som livsmedel
 Lever (ceremoni) – en invecklad procedur vid 1700-talets furstehov för kungens, drottningens eller en annan furstlig persons uppstigande ur sängen